Чемпионат Греции по футболу 2017/2018 — 82-й чемпионат Греции по футболу. Чемпионский титул не защитил Олимпиакос. Чемпионом стал АЕК.

Регламент

Общие сведения 
В чемпионате участвуют 16 клубов из 12 городов (5 клубов представляют Афины). Они играют между собой двухкруговой турнир (30 туров).

Еврокубковая квота 
Чемпион и вице-чемпион Греции стартуют в Лиге чемпионов УЕФА с 3-го квалификационного раунда.

В Лиге Европы Грецию представляют обладатель кубка страны, а также команды, занявшие 3-е и 4-е места в чемпионате. Если кубок завоёвывает одна из первых четырёх команд национального первенства, то место в Лиге Европы достаётся 5-й команде чемпионата. Обладатель кубка и 3-й призёр чемпионата стартуют в Лиге Европы с 3-го квалификационного раунда, а клуб, занявший 4-е место — со 2-го квалификационного раунда.

Клубы-участники

Изменения по сравнению с предыдущим сезоном 
{|
|- style="vertical-align: top;"
|

</td>

|}

Клубы и стадионы

Турнирная таблица

Потуровая турнирная таблица 

Примечания
  1:Матч 25-го тура ПАОК — АЕК был прерван из-за беспорядков при счёте 1:0. ПАОКу было засчитано техническое поражение (0:3), с него сняты 3 очка в текущем сезоне и ещё 2 — в следующем .
  2:Матч 25-го тура ПАС Янина — Аполлон Смирнис игрался позднее и его результат учтён в 26-м туре.

2017/2018
Греция
Спорт в Греции в 2017 году
Спорт в Греции в 2018 году